Osoby
 Adam Borchardt – polski szachista
 Alice Borchardt – amerykańska pisarka
 Carl Wilhelm Borchardt – niemiecki matematyk
 Hugo Borchardt – niemiecki konstruktor broni
 Karol Olgierd Borchardt – polski kapitan żeglugi wielkiej i pisarz
 STS Kapitan Borchardt – polski żaglowiec, ex szwedzki Najaden
 Ludwig Borchardt – niemiecki egiptolog
 Mark Borchardt – amerykański filmowiec
 Moritz Borchardt – niemiecki chirurg
 Rudolf Borchardt – niemiecki pisarz

Inne
 Pistolet Borchardt C93 – pistolet konstrukcji Hugo Borchardta